Ашкелон:

 Ашкелон — город на юго-западе Израиля.
 «Ашкелон» — израильский профессиональный баскетбольный клуб.
 Ашкелон — израильский национальный парк.
  — невключённая территория в штате Миссури, США.